

Населені пункти та їхні частини

 Ковалево — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ковалево — село в гміні Шліхтинґова Всховського повіту Любуського воєводства
 Ковалево — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ковалево — село в гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ковалево — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ковалево — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ковалево — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ковалево — село в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ковалево — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ковалево — село в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Ковалево — частина села Коморово в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ковалево — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки